Манцевич — белорусская фамилия. Известные носители:

 Манцевич, Александр Васильевич (род. 1960) — советский гребец.
 Манцевич, Анастасия Петровна (1899—1982) — советский историк.
 Манцевич, Флор Донатович (1890—1941) — белорусский педагог и общественный деятель.